The Best of Celly Cel — компіляція американського репера Celly Cel, видана лейблами Jive Records і Sick Wid It Records 18 травня 1999 р. Збірка є його останнім релізом на Jive. Мастеринг: Чез Гарпер. Фотограф: Пітер Ґебріел. У 2007 на Realside Records вийшов сиквел Best of Celly Cel 2: Tha Sick Wid It Dayz.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Celly Cel
Альбоми Jive Records
Англомовні музичні альбоми